Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 98-as, továbbá -as, 98A, 98E, 98Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 98-as busz (Budapest)
 98E busz (Budapest)
 98A busz (Budapest)megszűnt
 98Y busz (Budapest)megszűnt
 -as busz (Budapest)megszűnt

 98-as busz (Szekszárd)